Astigmatismus (griechisch; Punktlosigkeit) steht für:

 Hornhautverkrümmung, ein Brechungsfehler des Auges, siehe Astigmatismus (Medizin)
 ein Abbildungsfehler bei optischen Geräten wie etwa Objektiven und Fernrohren, siehe Abbildungsfehler#Astigmatismus und Abbildungsfehler#Axialer Astigmatismus